Sonipat (auch Sonepat) ist eine Stadt (seit dem 6. Juli 2015 eine Municipal Corporation) im nordwestindischen Bundesstaat Haryana. 

Die Stadt liegt in der Östlichen Haryana-Ebene auf einer Höhe von  45 km nordnordwestlich der Bundeshauptstadt Neu-Delhi. Sonipat liegt 15 km westlich der Yamuna. 
Das Stadtgebiet grenzt im Süden an das Unionsterritorium Delhi.
Die Stadt ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts. 

Das damalige Municipal Council Sonipat hatte beim Zensus 2011 278.149 Einwohner. Durch die Eingliederung benachbarter Städte und Dörfer zur Municipal Corporation betrug die entsprechende Einwohnerzahl 401.366.

Die nationalen Fernstraßen NH 1 und NH 334B kreuzen sich bei Sonipat. Sonipat ist an das Eisenbahnnetz von Indien angeschlossen.

Klima 
Das Klima in Sonipat wird als lokales Steppenklima bezeichnet. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 653 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 24,9 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Municipal Corporation in Haryana
Ort in Haryana
Distrikt Sonipat